Pardinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pardinho (ort), São Paulo, 
 Pardinho (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar